Brita – niemieckie przedsiębiorstwo
 Brita – marka filtrów do wody
 (1071) Brita – planetoida